Рэдукан () — румынская фамилия. Известные носители:

 Рэдукан, Андрея (род. 1983) — румынская гимнастка.
 Рэдукан, Марчел (род. 1967) — молдавский политик.
 Рэдукан, Нарчис (род. 1974) — румынский футболист.